Personen (achternaam)
Christina Ricci (1980) -  Amerikaans actrice
Federico Ricci (doorverwijspagina)
Giacomo Ricci (1985) - Italiaanse autocoureur
Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925) - Italiaans astronoom en wiskundige (zie ook Ricci-tensor)
Luigi Ricci (1805-1859) - Italiaanse componist
Marco Ricci (1676-1729) - Italiaanse kunstschilder
Mario Ricci (1914-2005) - Italiaanse wielrenner
Matteo Ricci (1552-1610) - Italiaans missionaris
Nina Ricci (doorverwijspagina)
Nora Ricci (1924-1976) - Italiaanse actrice
Ostilio Ricci (1540-1603) - Italiaans wiskundige en architect
Ruggiero Ricci (1918-2012) - Amerikaanse violist
Sandro Ricci (1974) - Braziliaanse voetbalscheidsrechter
Sebastiano Ricci (1659-1734) - Italiaanse kunstschilder

Personen (voornaam)
Ricci Geenen (2001) - Nederlandse voetbalspeelster

Overig
 13642 Ricci, planetoïde vernoemd naar de Italiaanse astronoom Gregorio Ricci-Curbastro
 Ricci-tensor
 Ricci-stroom

Zie ook
Riccia (doorverwijspagina)